

Armi 
 Quadrelli – tipo di freccia

Geografia 
 Quadrelli – frazione del comune di Montecastrilli, in provincia di Terni

Persone 
 Alberto Quadrelli –  vescovo cattolico italiano
 Emilio Quadrelli – scultore italiano
 Ercole Quadrelli – esoterista italiano, kremmerziano e membro del Gruppo di Ur
 Rodolfo Quadrelli – critico letterario, poeta e insegnante italiano